Эльмурат Зулыпкарович Тасмурадов (, , род. 12 декабря 1991) — узбекский борец греко-римского стиля казахского происхождения. 5-кратный чемпион Азии, трехкратный призёр чемпионатов мира и бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Биография 
Родился в 1991 году в селе Кызыл-ту Бостанлыкского района Ташкентской области. В 2004 году родители отправили его на историческую родину в Казахстан, где в городе Туркестан он 4 года проучился в школе-интернате имени Бекзата Саттарханова. Был одним из кандидатов в национальную сборную Казахстана. После проигрыша в турнире имени Даулета Турлыханова в 2008 году он лишился такой возможности.
В 2012 году стал серебряным призёром чемпионата Азии, а на Олимпийских играх в Лондоне занял 16-е место.
В 2013 году стал чемпионом Азии и завоевал бронзовую медаль чемпионата мира, в 2014 году повторил этот результат. Дойдя до полуфинала не смог пройти в финал, однако в схватке за 3-е место одержал победу и стал бронзовым призёром Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро
В 2018 году в четвертый раз завоевал титул чемпиона Азии по греко-римской борьбе. В 2019 году стал серебряным призёром чемпионата Азии. В феврале 2020  года стал чемпионом Азии в Нью-Дели. В декабре 2021 года заявил о завершении спортивной карьеры.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Эльмурат Тасмурадов: «Опыт, полученный в Венгрии — хороший фундамент для успеха в Ташкенте в 2014 году», интервью на сайте Ассоциации спортивной борьбы Узбекистана
 «Гюзель Манюрова, Эльмурат Тасмурадов и Нурсултан Турсунов, стали сегодня Чемпионами Азии по борьбе»

Борцы Узбекистана
Борцы на летних Олимпийских играх 2012 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы Азии по греко-римской борьбе